Eerste divisie (1999/2000) – drugi poziom rozgrywkowy w Holandii w piłce nożnej w sezonie 1999/2000. Mistrzostwo i awans wywalczyła drużyna NAC Breda.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 Wyniki na rsssf.com

Zobacz też 
 Eredivisie (1999/2000)
 Eerste divisie

1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
Eerste divisie
1999 w Holandii
2000 w Holandii